Фарси́ — самоназвание персидского языка, который распадается на два близкородственных варианта:
 западный персидский язык (западный фарси, собственно фарси);
 восточный фарси:
 дари
 таджикский язык (фарси-таджики)

Фамилия 
от 
  — иранский политик.
  (род. 1965) — иранский режиссёр.
от 
 Бернар Фарси (род. 1949) — французский комедийный актёр.
  (1800—1830) — французский поэт.
 Фарси, Шарль-Франсуа (1792—1867) — французский литератор.

Топонимика 
 Фарси — остров в Персидском заливе.
 Пон-Фарси — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
  — деревня в районе Фарси провинции Герат в Афганистане.
  — один из 16 районов провинции Герат.
  — деревня в районе Кушке-Нар в шахрестане Гавбанди в провинции Хормозган.

Другое 
 Shahid Farsi — опытный плавающий бронетранспортёр с полугусеничным движителем, разработанный в Иране.
  — моль из семейства пальцекрылых, обитающая в Иране и Азербайджане.

См. также 
 Фариси